«Stand by Me» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Cuenta conmigo (Stand by Me) (1986), película de Rob Reiner.

Música 
 Stand by Me (1961), canción de Ben E. King.
 Train in Vain (Stand by Me) (1979), canción de The Clash.
 Stand by Me (1997), canción de Oasis.
 Stand by Me (2006), canción de Shayne Ward.